Szalimowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Szalimowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Szalimowka – wieś w rejonie pokrowskim obwodu orłowskiego (iwanowskie osiedle wiejskie)
 Szalimowka – wieś w rejonie pokrowskim obwodu orłowskiego (wierchnieżornowskie osiedle wiejskie)

Także 
 Szalimowka – rzeka w obwodzie twerskim (dorzecze Mieży)

Zobacz także 
 Szalim-ahum – władca asyryjski

Strony ujednoznaczniające